Chesapeake (pleme)
 Chesapeake (zaljev)
 Delmarva, poluotok, također znan i kao Chesapeake